Strömbadet kan syfta på:

Strömbadet, Gävle – ett tidigare badhus i Gävle
Strömbadet, Stockholm – det första stora flytande kallbadhuset i Stockholm